Gerbidi ima više značenja:
 Gerbidi, Alessandria
 Gerbidi, Pavia
 Gerbidi, Vercelli